Tiwald ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Tiwald (1938–2013), österreichischer Sportpsychologe, Hochschullehrer
 Katharina Tiwald (* 1979), österreichische Lyrikerin, Dramatikerin und Erzählerin
 Markus Tiwald (* 1966), katholischer Theologe